Шко́дер () — область на северо-западе Албании. Административный центр — город Шкодер.

Население — 215 347 чел. (2011), площадь — 3562 км².

Административное деление 
До административно-территориальной реформы 2015 года в состав области входили 3 округа:

Граничит с областями:
 Кукес на востоке
 Лежа на юге

Примечания

Источники 
 Counties of Albania 

Области Албании